Skibiński (forma żeńska: Skibińska; liczba mnoga: Skibińscy) – polskie nazwisko. Pod koniec XX wieku w Polsce nosiło je 8913 osób.

Mężczyźni o tym nazwisku:
 Franciszek Skibiński (ur. 15 sierpnia 1899, zm. 16 maja 1991) – generał dywizji WP
 Karol Skibiński (ur. w 1849, zm. 14 maja 1922) – polski inżynier budowy kolei
 Kazimierz Michał Skibiński (ur. 6 marca 1786, zm. 1 marca 1858) – polski aktor, autor pamiętnika
 Marian Skibiński (ur. 15 sierpnia 1893, zm. 1940) – oficer polskiego wywiadu, później nadkomisarz Straży Granicznej II RP
 Paweł Skibiński (ur. 1973) – polski historyk, politolog, wykładowca, publicysta
 Rafał Skibiński (ur. 12 grudnia 1953, zm. 5 grudnia 1987) – polski dominikanin
 Ryszard Skibiński (ur. 20 stycznia 1951, zm. 4 czerwca 1983) – polski kompozytor i instrumentalista
 Tomasz Skibiński (ur. 2 marca 1962) – polski ksiądz pallotyn, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie
 Wilhelm Skibiński (ur. 21 lipca 1933) – Bukowińczyk, działacz społeczny, krzewiciel kultury kresowej
 Wojciech Skibiński (ur. 31 marca 1929) – polski aktor teatralny i filmowy, reżyser
 Wojciech Skibiński (ur. 23 lipca 1959) – polski aktor filmowy i teatralny

Kobiety o tym nazwisku:
 Ewa Skibińska (ur. 11 lutego 1963) – polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna
 Joanna Skibińska (ur. 21 lutego 1985) – polska lekkoatletka specjalizująca się w skoku w dal oraz trójskoku
 Jadwiga Skibińska-Podbielska – polska pisarka, autorka aforyzmów i powieści obyczajowych

Przypisy 

Polskie nazwiska